Видушевац може бити:

 Горњи Видушевац, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска
 Доњи Видушевац, насеље града Глине, Банија, Република Хрватска